Ralph Stalder, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005||HC Bâle Sharks|| LNB||31 ||0 ||3 ||3 ||4 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| rowspan="2"|2005-2006||HC Bâle Sharks|| LNA|| 14|| 1|| 1|| 2||2 || || || ||  || 
|-
|HC Olten|| LNB|| 23|| 1||0 ||1 || 34||   || || || || 
|-
| rowspan="2"|2006-2007||HC Bâle Sharks|| LNA||22 ||0 ||0 ||0 ||2 || || || ||  || 
|-
|HC Olten|| LNB|| 27||3 ||6 || 9||57 ||   || || || || 
|-
|2007-2008||HC Bâle Sharks|| LNA||50 ||1 ||1 ||2 ||44 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| rowspan="2"|2008-2009||HC Bienne|| LNB||2 ||0 ||0 ||0 || 0|| || || ||  || 
|-
|SC Langenthal|| LNB||31 ||4 ||9 ||13 ||26 ||   || || || || 
|-
|2009-2010||Lausanne HC|| LNB||43 || 5|| 24|| 29|| 32|| 9|| 1||2 ||3  || 2
|-
|2010-2011||Lausanne HC|| LNB|| 33||3 || 17|| 20||10 || 17 || 2 || 4 || 6 ||6  
|-
| rowspan="2"|2011-2012||Lausanne HC|| LNB|| 41|| 5|| 20|| 25|| 30|| 8|| 1||2 ||3  ||27 
|-
|Genève-Servette Hockey Club|| LNA|| 5|| 2|| 1|| 3|| 0||   || || || || 
|-
|2012-2013||Lausanne HC|| LNB|| 43||2 || 18|| 20||14 || 21 || 4 || 3 || 7 ||14 
|-
|2013-2014||Lausanne HC|| LNA|| 44|| 1|| 4|| 5|| 20|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 2014-2015|| Lausanne HC|| LNA||49 || 2 || 4 || 6 || 10 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
|2015-2016||Lausanne HC||LNA||50 || 1 || 9 || 10 || 39 || - || - || - || - || - 	
|-
|2016-2017|| HC Fribourg-Gottéron||LNA|| 44 || 0 || 2 || 2 || 12 || - || - || - || - || - 	
|-
|2017-2018|| HC Fribourg-Gottéron ||LNA||49 || 4 || 8 || 12 || 10 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2018-2019|| HC Fribourg-Gottéron ||LNA||44 || 1 || 4 || 5 || 22 || - || - || - || - || - 	
|-
|2019-2020|| HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||49 || 1 || 10 || 11 || 16 || - || - || - || - || -

Palmarès 
 Promotion en LNA en 2005 avec le HC Bâle
 Champion de LNB avec Lausanne et promotion en LNA lors de la saison 2012-2013

Références

Voir aussi 

Naissance en avril 1986
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Bienne
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Lausanne HC
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Défenseur de hockey sur glace